Henry King peut désigner :
  (1592-1669), poète anglais ;
 Henry King (1681-1740), homme politique anglo-irlandais ;
 Henry King (1886-1982), réalisateur américain ;
 Henry King (1906-1974), pianiste et chef d'orchestre américain ;
 Henry C. King (1915-2005), astronome et écrivain britannique.